Роа́нн () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південь від Парижа, 70 км на північний захід від Ліона, 75 км на північ від Сент-Етьєна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 18254 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 34738,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Анрі Дерош (1914—1994) — французький католицький священик, мислитель.
 Седрік Сі Мохамед (*1985) — відомий алжирський футболіст, воротар.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Роанн 
 [ Розташування муніципалітету Роанн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луара

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Луара